Жить:
 «Жить» (#Жить) — песня и социальный проект Игоря Матвиенко (2016).

Фильмы
 «Жить» — несохранившийся фильм Семёна Тимошенко (СССР, 1933).
 «Жить» — драма Акиры Куросавы по мотивам повести Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича» (Япония, 1952).
 «Жить» (, Huózhe) — киноэпопея Чжана Имоу (Китай, 1994).
 «Жить» — драма Юрия Быкова (Россия, 2010).
 «Жить» — драма Василия Сигарева (Россия, 2012).
 «Жить» — фильм Оливера Хермануса.

См. также